Urgal ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geographischer Objekte in der Region Chabarowsk (Russland):
 eines Nebenflusses der Bureja, siehe Urgal (Fluss)

 der Siedlung städtischen Typs Nowy Urgal
 des Dorfes (ehemals Siedlung städtischen Typs) Sredny Urgal
 des Dorfes Urgal, siehe Urgal (Ort)
 des Dorfes Ust-Urgal

sowie Familienname von:
 Aylin Urgal, türkische Popmusikerin

Urgals sind zudem Angehörige eines fiktiven Volkes aus Christopher Paolinis Eragon-Buchreihe, siehe Eragon